Донецкий лесхоз — хутор в Миллеровском районе Ростовской области.

Входит в состав Первомайского сельского поселения.

География 
На хуторе имеется одна улица: Лесхозная.

Население

См. также 
 Лесхоз

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Миллеровского района